Les Élections régionales de 1954 en Basse-Autriche (Landtagswahl in Niederösterreich 1954) se sont tenues en Autriche dans le land de Basse-Autriche, le . 

1954
Basse-Autriche
Octobre 1954